Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (, до 2020 года — Best Foreign Language Film) — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно.

Факты 
По количеству побед и номинаций в данной категории с большим отрывом лидируют Италия (32 номинаций и 14 побед) и Франция (41 номинация и 12 побед). У Испании и Японии по 4 победы. По количеству номинаций без побед лидирует Израиль (10). По количеству выдвинутых фильмов без единой номинации лидируют Португалия (35) и Румыния (34).

На 29-й церемонии в 1957 году на премию в этой номинации, которая впервые была конкурентной, претендовали всего 8 фильмов (из Дании, Франции, ФРГ, Италии, Японии, Филиппин, Испании и Швеции), пять из которых были номинированы. На протяжении 1950-х — 1970-х годов количество выдвигаемых фильмов колебалось в пределах от 10 до 25. В 1980-е годы выдвигалось около 30-35 фильмов. В 1990-е годы это число впервые достигло 40, а в следующем десятилетии уже 60. С середины 2010-х годов ежегодно выдвигается около 90 фильмов. Таким образом, сейчас попасть в число номинантов формально сложнее (только около 6-7 % выдвинутых фильмов становятся номинантами), чем было выиграть премию в 1960-е годы (когда выигрывал каждый 10-й или 12-й выдвинутый фильм).

В 2020 году фильм «Паразиты» стал первым в истории южнокорейским фильмом, попавшим в номинацию в этой категории. «Паразиты» не только выиграли номинацию, но и стали первым в истории зарубежным фильмом, победившим и в номинации «Лучший фильм».

Победители и номинанты 
Победители отмечены цветным фоном и выделены жирным шрифтом.

1948—1960

1961—1980

1981—2000

2001—2020

2021 — настоящее время

Список стран-лидеров по количеству побед в номинации 
В число побед включены специальные и почётные премии, которые вручались в 1948—1956 годах

Списки претендентов на премию по странам 

 Аргентина
 Болгария
 Босния и Герцеговина
 Бразилия
 Вьетнам
 Гонконг
 Дания
 Египет
 Израиль
 Индия
 Иран
 Испания
 Италия
 Киргизия
 Китай
 Косово
 Мексика
 Польша
 Республика Корея
 Россия
 СССР
 Тайвань
 Турция
 Украина
 Франция
 Швеция
 Япония

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильм на иностранном языке